Cazenovia ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cazenovia (Illinois)
 Cazenovia (Minnesota), im Pipestone County
 Cazenovia (New York)
 Cazenovia (Wisconsin)

Personen:
 Theophilus Cazenove (1740–1811), niederländischer Finanzier und Agent der Holland Land Company in New York

Sonstiges:
 Cazenovia College, New York
 Cazenovia Lake, See in New York
 Cazenovia Creek, Nebenfluss des Buffalo Rivers in New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Cazenovia Park-South Park System, in Buffalo, New York, ID-Nr. 82005028
 Cazenovia Village Historic District, in Cazenovia, New York, ID-Nr. 86001352